A edição 2010-2011 da 3ª Divisão foi a 63ª edição do quarto escalão do futebol português.

Formato da Prova 

 Numa primeira fase, 12 clubes em 7 séries (A, B, C, D, E, F e Madeira), mais 10 na Série Açores, disputam uma fase regular com 22 jornadas (18 na série Açores).
 Numa segunda fase, os 6 primeiros de cada série, disputam com metade dos pontos e a duas voltas de 5 jornadas, a fase de subida, enquanto que os seis últimos disputam a fase de manutenção.
 Na série açores, os 4 primeiros disputam a fase de subida e os 6 últimos a fase de manutenção. As equipas da Série Açores passam da 1ª fase para a 2ª fase com a totalidade dos pontos conquistados na 1ª fase.

As subidas e descidas desta campeonato processerá conforme o explicado na página da III Divisão.

Clubes participantes da temporada 2010/11

Série A

Série B

Série C

Série D

Série E

Série F

Série Açores

Série Madeira

Classificação da 1ª Fase

Série A

Série B

Série C

Série D

Série E

Série F 

Durante a disputa da 1º Fase o Beira-Mar de Monte Gordo anunciou a desistência da competição.

Série Açores

2ª Fase

Fase de Subida

Série A

Série B

Série C

Série D

Série E

Série F

Série Açores

Série Madeira

Fase de Manutenção

Série A

Série B

Série C

Série D

Série E

Série F

Série Açores

Série Madeira

Ligações externas 
FPF.pt - III Divisão
zerozero.pt - III Divisão Série A 2010/2011
zerozero.pt - III Divisão Série B 2010/2011
zerozero.pt - III Divisão Série C 2010/2011
zerozero.pt - III Divisão Série D 2010/2011
zerozero.pt - III Divisão Série E 2010/2011
zerozero.pt - III Divisão Série F 2010/2011
zerozero.pt - III Divisão Série Açores 2010/2011
zerozero.pt - III Divisão Série Madeira 2010/2011
FPF.pt : Regulamentos dos Campeonatos Nacionais da 2ª E 3ª Divisões

Futebol de 2010 em Portugal
Futebol de 2011 em Portugal
2010–11